Julien Vignikin, artiste franco-béninois, né à Ouidah au Bénin en 1966, il vit et travaille entre Auxerre en Bourgogne et à Ouidah. Peintre, sculpteur et plasticien, il est diplômé de l’École des Beaux-Arts de Dijon où il est passé par toutes les étapes de la création artistique : dessins, peintures, sculptures, installations.

Biographie 

Il a grandi dans une famille de cinq enfants au Bénin où il a vécu jusqu'à l'âge de dix ans. Arrivé très jeune en France, il est marqué par le manque d'affection de sa famille, notamment de sa mère. Obligé de s’adapter en France, il se réfugie dans les études et notamment dans le dessin. C’est ainsi qu’il est repéré par un professeur qui l'accompagna artistiquement vers le prix d'excellence en dessin au baccalauréat scientifique, option sciences naturelles, en 1989. Le jour où il trouve l'annonce d'un concours d'entrée à l’École des Arts de Beaune, sa vocation devient évidente. Il est accepté à l’École Nationale des Beaux-Arts de Dijon dans la section peinture. Ses années d'études aux Beaux-Arts (disciplines) lui apprennent les bases de l'art académique.

Tout en conservant ces bases, il développe son propre style. Il se laisse guider par ses émotions, qui sont la source de sa créativité. Il est un artiste qui s'inspire de ses racines européennes et africaines. Si sa création semble chaotique, elle est en fait basée sur un décryptage précis, extrêmement analytique. Il appartient à cette génération d'artistes actifs sur le marché de l'art africain et peut être vu dans les grandes foires d'art contemporain.

Il crée des masques contemporains à base de douelles de tonneaux de vin qu'il récupère dans les domaines viticoles de Bourgogne. Ces masques sont inspirés par les masques traditionnels africains. Entre tradition et modernité, son œuvre occupe une double identité qui associe la culture et le savoir-faire français à l'héritage africain. Il travaille également avec des objets de récupération. Ses œuvres sont des performances mises en scène entre autres à la Fondation Dapper, interprétations de thèmes bien précis tels que les singularités culturelles, le gaspillage global, la surconsommation, la technologie, la pollution et les migrants.

On notera la création en 2017 d’une installation appelée "Le penseur I-monde"; elle explore les thèmes du gaspillage et de la surconsommation à travers un assemblage de bois et d'un grand nombre de puces électroniques. Cette installation a été présentée en 2019 par la galerie Vallois à AKAA (Also Known As Africa) qui est la principale foire dédiée à l'art contemporain africain. 

Son travail combine divers univers, notamment l'univers de la culture urbaine, le high-tech, les symboles et motifs africains, et les allusions spirituelles se rapportant à la culture Vaudou. À travers la série de peintures de personnages aux apparences déformées et chaotiques, on lui concède librement des points communs avec Jean-Michel Basquiat. Il est présenté lors de grandes ventes aux enchères comme PIASA en 2019 et Artcurial en 2021.

Approche artistique

Expositions personnelles 

 Exposition personnelle GALERIE VALLOIS à AKAA (Paris), 2019.
 Galerie de le Passerelle (89 Auxerre, France), 2018.
 Atelier des Beaux Arts de Dijon (21 Dijon, France) Exposition Faculté des Beaux Arts de Séville (Résidence, Espagne), 2015.
 Exposition Musée Dapper du 14 octobre 2014 au 12 juillet 2015.
 13 septembre Espace Jean de Joigny (89 Joigny, France) Galerie Passage 43 (10 Troyes, France), 2013.
 Université Internationale de Technologie d'Auxerre (89 Auxerre, France) Salles St. Pierre - La Fabrique, Galerie ABC, 21 Dijon, France (89 Avallon, France), 2011.
 Galerie 14 (89 Toucy, France), 2010.
 L'exposition Synergie (89 Auxerre, France), 2009.
 Galerie 14 à la Galerie Claire de VILLARET (75, Paris, France), (89 Toucy, France), 2008.
 Galerie ABC (21 Dijon, France) Salle Vaulabelle, dans le cadre d'un atelier de carcéralité d'une journée avec le C.H.S.Y. Réalisation de la plaque d'accueil de la convention, d'une exposition, d'un présentoir, et décoration des salles de réunion avec des peintures personnelles (89 Auxerre, France), 2007.

Expositions collectives 

 2021
 Exposition Why not sneeze Galerie VALLOIS (Paris 06).
 Exposition Contemporary Benin à Abidjan Galerie Amani - Fondation Donwahi (Abidjan, Côte d'Ivoire).

 2020
 Galerie la passerelle (Auxerre 89).

 2019
 Carrousel du Louvre (Paris).
 Fondazione Sassi De Matera (Italie).
 Château de Tanlay (89 Yonne, France).

 2018
 Chapelle et cloitre des Dames Blanches (La Rochelle, Charente-Maritime, France). 
 Art Paris Art Fair au Grand Palais (Paris).
 AKAA Art Contemporain et design Africain.

 2017
 Art Paris Art Fair Grand Palais (Paris, France). 
 AKAA Art Contemporain et design Africain. 
 Carreau du Temple (Paris, France). 
 Paris Cotonou Paris (France, Benin). 
 Chaos-Monde Résidence Le Centre (Benin).
 La Villa D'Arson Nice (France).
 
 2016
 Centre d'Art Contemporain de Tanlay (89 Yonne, France). 
 Art Paris: Galerie Vallois (Grand Palais 75 Paris, France) Galerie Vallois (75 Paris, France).

 2015
 Galerie Vallois (75 Paris, France). 
 Musée saint-Germain (89 Auxerre, France).

 2013
 Résidence d'artistes Fondation Blachère (84 Apt, France).

 2012
 Biennale  (Cotonou, Benin)

 2008
 Maison des arts (27 Évreux, France).

 2007
 ACI, exposition itinérante; Fontenoy; château du Tremblay, Avallon; abattoirs, Sens; Mezzindu marché couvert (89, France).

Références

Liens externes 

 Artsper

Peintre béninois
Artiste contemporain béninois
Naissance en 1944
Naissance au Bénin